Virginia City (Montana), vila 
 Virginia City (Nevada), vila
 Virginia City (filme), com Errol Flynn e Randolph Scott

Desambiguação